Иван Шамшин:
 Шамшин, Иван Дмитриевич — профессиональный революционер, большевик, борец за установление Советской власти в Сибири
 Шамшин, Иван Фёдорович  (1788—1876) — российский государственный деятель, действительный тайный советник.
 Шамшин, Иван Иванович (1835—1912) — сенатор, член Государственного совета. Примечания